Ivanhoe Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ivanhoe Township (Kansas)
 Ivanhoe Township (North Dakota)
 Ivanhoe Township (Oklahoma)